Kerstin Andersson kan avse:
Kerstin Andersson (apotekare) (1927–2018), svensk apotekschef
Kerstin Andersson (bildkonstnär) (född 1959), svensk bildkonstnär
Kerstin Andersson (centerpartist) (1924–2009), svensk centerpartistisk riksdagsledamot
Kerstin Andersson (konstnär) (född 1957), svensk konsthantverkare
Kerstin Andersson (länsarbetsdirektör) (född 1945), på 1980-talet kommunalråd i Haninge kommun
Kerstin Andersson (skådespelare) (född 1956), svensk skådespelare
Kerstin Andersson (socialdemokrat) (född 1932), svensk socialdemokratisk riksdagsledamot, bosatt i Hällabrottet och Kumla
Kerstin Sofia Andersson (född 1942), svensk ekonom och företagsgrundare i Luleå
Kerstin Haglö (född Andersson, 1955), svensk socialdemokratisk riksdagsledamot